32-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал ЦСКА (шестой чемпионский титул). Чемпионское звание было разыграно в дополнительных матчах.

Турнир проводился по одноступенчатой форме. Количество команд в группе сильнейших было сокращено до 17. Из неё выбыли: «Уралмаш», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Кайрат». Вместо них в группу сильнейших вошёл «Спартак» из Орджоникидзе.

Чемпионат очень удачно начало московское «Динамо», не пропустившее в первых шести матчах ни одного гола. С 12 очками после восьми туров оно делило первое место с московским ЦСКА. Первый круг столичное «Динамо» завершило на первом месте, на одно очко от него отставали одноклубники из Тбилиси и Киева.     

Второй круг «Динамо» начало не столь успешно, в результате чего в августе на первое место вышел столичный «Спартак». Но действующий чемпион неудачно выступил в завершающей стадии турнира, одержав всего две победы в одиннадцати матчах. Чемпионство разыгрывалось в двух дополнительных матчах между ЦСКА и московским «Динамо». Обе команды набрали по 45 очков, обменялись победами в личных встречах с одинаковым счётом 1:0. ЦСКА имело лишь лучшую разницу по забитым и пропущенным мячам — 29, у «Динамо» — 28. Первый матч окончился нулевой ничьей. Во втором, под руководством пятикратного чемпиона СССР тренера Валентина Николаева, победил ЦСКА. Третье место завоевал московский «Спартак».

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Календарные матчи

Дополнительные матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1970
1970